Nokia 1100 — стільниковий GSM телефон компанії Nokia, бюджетна модель з монохромним дисплеєм та ліхтариком, розроблена в 2003 році.

За п’ять років було продано 200 млн копій цієї моделі, тобто в середньому близько мільйону за тиждень. 

Nokia 1101 — покращена версія моделі Nokia 1100, в якій з’явилась можливість доступу в інтернет WAP.

Технічні характеристики

Примітки

Посилання 
 Опис Nokia 1100
 Інтерактивний гід по функціях Nokia 1100

Стільникові телефони Nokia
Мобільні телефони, представлені в 2003 році
Мобільні телефони із знімною батареєю